Nowe pismo tai lue – alfabet sylabiczny opracowany w latach 50. XX w. i do lat 80. promowany w Chinach jako sposób zapisu języka tai lue, używanego w prowincji Junnan. Stanowi uproszczoną wersję istniejącego od wieków pisma tai lue. Nowa odmiana tego systemu pisma przyjęła się w bardzo niewielkim zakresie i to jedynie w Jinghong, niewiele osób potrafi się nim posługiwać, ogranicza się w zasadzie do szyldów i napisów na ulicach.

Unikodowy zapis tai lue 

� zarezerwowany, █ pusty

Linki zewnętrzne 
 Nowe pismo tai lue na portalu Omniglot
 Czcionka dla nowego pisma tai lue

Pismo
Języki tajskie
Abugidy